Danielle Collins a fost campioana en-titre, dar s-a retras înainte de începerea turneului.

Daria Kasatkina a învins-o în finală pe Shelby Rogers cu scorul de 6–7(2–7), 6–1, 6–2 câștigând titlul de simplu. Ca urmare a victoriei ei, Kasatkina a reintrat în Top 10 mondial pentru prima dată din 2019, atingând un nou record în carieră, numărul 9 mondial.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
WTA Tour 2022